Светско првенство у кошарци 2006. се одржало у Јапану од 19. августа до 3. септембра 2006. Првенство су организовали Међународни кошаркашки савез (ФИБА), Јапански кошаркашки савез (ЈАББА) и Организациони комитет 2006.

По први пут након 1986. на Светском првенству се такмичило 24 репрезентације, уместо досадашњих 16.

Места одржавања

Учесници 

На првенству учествују следеће репрезентације:

Јапан се директно квалификовао као домаћин, а Италија, Порторико, Србија и Црна Гора и Турска су добиле ФИБА-ине вајл кард позивнице. Аргентина је наступ изборила освојивши златну олимпијску медаљу на Олимпијским играма 2004. у Атини. Преосталих 18 репрезентација квалификовало се преко континенталних квалификационих турнира (шест из Европе, четири из Америка, по три из Азије и Африке и из Океаније).

Жреб група одржан је 15. јануара 2006. у Токију. У прелиминарном делу првенства, група А игра у Сендаију, група Б у Хирошими, група Ц у Хамамацуу и група Д у Сапороу. Завршни део првенства одиграће се у Саитами.

Резултати

Група A (Сендај) 

20. август 2006.

21. август 2006.

23. август 2006.

24. август 2006.

Група Б (Хирошима) 
19. август 2006.

20. август 2006.

21. август 2006.

23. август 2006.

24. август 2006.

Група Ц (Хамамацу) 
19. август 2006.

20. август 2006.

22. август 2006.

23. август 2006.

24. август 2006.

Група Д (Сапоро) 
19. август 2006.

19. август 2006.

22. август 2006.

23. август 2006.

24. август 2006.

Елиминациона фаза

Финале 

Кошаркашка репрезентација Шпаније освојила је први пут у историји титулу светског шампиона. Шпанци су у Саитами добили финални меч 15. Светског првенства против Грчке резултатом 70:47 (18:12, 25:11, 11:11, 16:13). Финални меч обележио је скандалозно лош наступ грчке селекције, са којом Шпанци нису имали никаквих проблема упркос изостанку повређене прве звезде Пау Гасола.

Спољашње везе 

 Службене Интернет странице првенства 

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у 2006.
Кошарка у Јапану